Šmiklavž je ime več naselij:

Slovenija 

 Šmiklavž, Mestna občina Slovenj Gradec
 Šmiklavž pri Škofji vasi, Mestna občina Celje
 Šmiklavž, zaselek naselja Nova Štifta, Občina Gornji Grad

Avstrija (Južna Koroška) 

 Šmiklavž, v Beljaku, nem. Sankt Nikolai, mesto Beljak
 Šmiklavž, pri Hodišah, nem. Sankt Nikolai, občina Hodiše
 Šmiklavž pri Trgu, nem. Sankt Nikolai bei Feldkirchen, mestna občina Trg, Koroška
 Šmiklavž, na Gorenčah, nem. St. Nikolai, občina Ruda

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška